«Juan Carlos Rodríguez» es el conjunto, del nombre propio compuesto Juan-Carlos y el apellido Rodríguez, que puede referirse a:

Personajes 
 Juan Carlos Rodríguez Gómez (1942-2016), catedrático de Literatura de la Universidad de Granada;
 Juan Carlos Rodríguez Ibarra (1948-), político español del PSOE – Presidente de la Junta de Extremadura (durante 1983-2007);
 Juan Carlos Rodríguez Moreno "Juan Carlos" (1965-), futbolista español - miembro del Dream Team del FC Barcelona;
 Juan Carlos "Pato" Rodríguez (n/d), músico argentino integrante del grupo Los Andariegos;
 Juan Carlos Rodríguez, actor cómico venezolano;
 Juan Carlos Rodríguez, cantante dominicano de música cristiana, y miembro de Tercer Cielo

Véase también 
 Carlos Juan Rodríguez (1831-1892), político argentino.